Ptasznik olbrzymi (Lasiodora parahybana) – gatunek dużego pająka z rodziny ptasznikowatych. Naturalnie występuje jedynie w stanie Paraíba w Brazylii, a na całym świecie jest popularny jako zwierzę domowe.

Gatunek został sklasyfikowany w roku 1917 przez Mello-Leitao. Jest dopuszczony do obrotu w Polsce i nie jest objęty konwencją CITES.

Wielkość chelicer nawet do 3cm

Charakterystyka 
Pająk ten należy do największych współcześnie żyjących pajęczaków. Rozpiętość odnóży dorosłej samicy osiąga nawet do 30 cm, a długość ciała do 10 cm. Dominuje ubarwienie czarne, ale spotyka się również osobniki brunatne, brązowe i szare. Ptasznik pokryty jest jasnymi włosami. Charakterystyczną formą obrony ptaszników są włoski parzące, które pająk wyczesuje z odwłoka.

Linki zewnętrzne 
 Lasiodora parahybana – ptasznik olbrzymi (Mello-Leitão, 1917) – opis hodowli w niewoli ptasznika olbrzymiego
 

Ptasznikowate
Pająki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1917 roku